Пятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 12 декабря 1950 года по 23 января 1951 года. Победителем впервые стала команда ВВС МВО.

Регламент чемпионата 
Розыгрыш был проведён только в одном дивизионе. К нему допустили 10 из 11 лучших команд прошлогоднего чемпионата, лучшую команду Второй группы, а также ленинградских армейцев, которые заменили команду института им. Лесгафта.

Схема проведения турнира значительно изменилась, и стала напоминать схему первого чемпионата СССР. На первом этапе команды, разбитые на 2 подгруппы, проводят игры в один круг. По три лучшие команды подгрупп разыгрывают в два круга медали первенства, остальные команды в один круг распределяют места с 7 по 12. Такая организация чемпионата сократила время его проведения с 3 до 1,5 месяцев, в оставшееся дни был разыгран первый Кубок СССР, кроме того часть клубов приняло участие в республиканских чемпионатах.

В низший дивизион (ввиду его отсутствия) команды не переходили, вместо этого худшая команда Москвы играла переходные матчи с чемпионом города, худшая команда РСФСР и команды из ЛССР, ЭССР и БССР играли такие же матчи соответственно с чемпионами республик.

Первый этап 
Предварительные игры прошли с 12 по 21 декабря.

Подгруппа А 
Подгруппа А проводила встречи в Челябинске на стадионе «Дзержинец». Московское «Динамо» и «Крылья Советов» без особого труда заняли первые места. Третью путёвку в финал завоевал ленинградский ДО.

Подгруппа Б 
Подгруппа Б проводила встречи в Свердловске на обновлённом стадионе «Динамо». Первые места разделили ВВС МВО и ЦДКА. «Динамо» Ленинград прошло в финал по соотношению шайб.

Второй этап

За 1-6 места 
Финальный турнир прошёл с 3 по 23 января в Москве. Разгромив всех соперников, за исключением бронзовых призёров, команда ВВС МВО завоевала первое место. Команда ЦДКА впервые осталась без медалей.

За 7-12 места 
Утешительный турнир прошёл с 23 по 28 декабря (хотя изначально планировалось провести его с 25 января по 3 февраля ) в Челябинске. Три команды набрали одинаковое количество очков, по соотношению шайб хозяева заняли первую строчку в турнирной таблице. Свердловчане и единственная не попавшая в финал московская команда по новым правилам играли переходные матчи. Последняя команда чемпионата установила новый антирекорд – ни одного набранного очка.

Переходные матчи 
Все участники чемпионата отстояли своё право играть в первенстве СССР.

Москва

«Спартак» Москва – ЦДКА-2 – ?

РСФСР

«Динамо» Свердловск – «Химик» Электросталь – 6:3, 4:1

ЛССР

«Даугава» Рига – ВЭФ Рига – 17:0, 10:2

ЭССР

«Динамо» Таллин – СК КБФ Таллин – ?

БССР

Минский «Спартак» участвовал и победил в чемпионате республики.

Лучшие бомбардиры 
 Всеволод Бобров (ВВС МВО) — 42 шайбы
 Виктор Шувалов (ВВС МВО) — 28 шайб
 Александр Уваров («Динамо» Москва) — 21 шайба
 Алексей Гурышев («Крылья Советов» Москва) — 20 шайб

Составы команд 
 ВВС МВО: Григорий Мкртычан, Николай Пучков, Борис Тропин; Анатолий Архипов, Евгений Бабич, Всеволод Бобров, Анатолий Викторов, Александр Виноградов, Юрий Володин, Павел Жибуртович, Револьд Леонов, Пётр Котов, Владимир Новожилов, Александр Стриганов, Виктор Тихонов, Виктор Шувалов. Тренерский совет — Евгений Бабич, Всеволод Бобров, Анатолий Викторов, Александр Виноградов, Григорий Мкртычан.
 «Динамо» М: Карл Лиив, Виктор Ставровский, Лев Яшин; Николай Алексушин, Хамид Исламов, Виктор Климович, Василий Комаров, Виталий Костарев, Валентин Кузин, Анатолий Молотков, Анатолий Наумов, Георгий Павлов, Борис Петелин, Николай Поставнин, Олег Толмачёв, Александр Уваров, Сергей Уфимцев. Тренер — Аркадий Чернышёв.
 «Крылья Советов»: Борис Запрягаев, Василий Чепыжев; Михаил Бычков, Алексей Гурышев, Валентин Захаров, Анатолий Кострюков, Альфред Кучевский, Сергей Митин, Николай Нилов, Юрий Пантюхов, Николай Паршин, Генрих Сидоренков, Леонид Степанов, Николай Хлыстов. Тренер — Владимир Егоров.
 ЦДКА: Борис Афанасьев, Николай Уланов; Беляй Бекяшев, Владимир Брунов, Анатолий Васильев, Михаил Гащенков, Владимир Елизаров, Александр Комаров, Юрий Копылов, Лев Мишин, Владимир Меньшиков, Виктор Никифоров, Михаил Орехов, Николай Сологубов (капитан), Андрей Старовойтов, Анатолий Тарасов, Дмитрий Уколов. Тренер — Анатолий Тарасов.
 «Динамо» Л: Владимир Башкиров, О. Котов, Юрий Тоидзе; В. Бунескул, Владимир Быков, Валентин Быстров, Евгений Волков, Борис Калинин, Константин Копчёнов, Франц Лапин, Николай Мошков, Евгений Соколов, Евгений Стариков, Борис Субботин, Евгений Субботин, Василий Фёдоров. Тренер — Виктор Лапин.
 ДО: Виктор Казаков, Эдуард Пиппер; Е. Андреев, К. Батырев, В. Богданов, Виктор Елесин, А. Елизаров, Ф. Линк, Михаил Никитин, Альберт Никифоров, В. Рыбалко, Александр Семёнов, Анатолий Смирнов, Александр Тараканов. Тренер — Александр Семёнов.
 «Дзержинец»: Анатолий Мильцер, Борис Ребянский; Виктор Васильев, Рудольф Документов, Георгий Женишек, Николай Захаров, Сергей Захватов, Владимир Каравдин, Александр Комаров, Анатолий Ольков, Борис Семёнов, Олег Сорокин, Валентин Скибинский. Тренер — Виктор Васильев.
 «Спартак» Москва: Евгений Климанов; Виталий Артемьев, Зенонас Ганусаускас, Владимир Горохов, Владимир Гребенников, Игорь Нетто, Александр Оботов, Владимир Руднев, Анатолий Сеглин, Борис П. Соколов. Тренер — Александр Игумнов.
 «Динамо» Св: Борис Андреев, Юрий Писарев; Алексей Жуков, Александр Коротков, Илья Михайлов, Е. Наговицын, Алексей Орлов, Вениамин Петров, Пётр Петров, Э. Поляков, Андрей Русаков, Дмитрий Рыжков, Борис Н. Соколов, Леонид Степанов, Александр Черепанов, В. Шкляев. Тренер — Георгий Фирсов.
 «Даугава»: Владимир Бриедис, Имант Спундиньш; Элмар Баурис, Арнольд Браунс, Харий Витолиньш, Альфонс Егерс, Николай Кестерис, Эдгар Клавс, Арвид Никлас, Георг Страупе, Микелис Фирсов, Вальдемар Шульманис. Тренер — Эдгар Клавс.
 «Динамо» Т: Харри Аавик, Георг Крулл; Анатолий Иванов, Элмар Ильвес, Элмар Мельдер, Владимир Орлов, Уно Пыллу, Юлиус Раудсепп, Лембит Ряммаль, Олев Ряммаль, Вальдеко Таук. Тренер — Эльмар Саар.
 «Спартак» Минск: Юрий Никитин, Дмитрий Петров; Павел Баранов, Михаил Бозененков, Владимир Бубнов, Евгений Глембоцкий, Евгений Горин, Виталий Косенюк, Николай Кудинов, Бениамин Рабинович, Николай Трусин. Тренер — Михаил Бозененков.

Факты чемпионата

Переходы 
После прошлогодней авиакатастрофы команда ВВС снова пополнилась ведущими игроками других клубов:
 Григорий Мкртычан (ЦДКА)
 Револьд Леонов («Динамо» Москва)
 Анатолий Викторов («Динамо» Ленинград)
 Пётр Котов («Крылья Советов»)
 Владимир Новожилов («Спартак» Москва)

Результаты матчей 
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ДО Ленинград с ВВС – 1-14, и ленинградским «Динамо» – 0-12. Самым результативным стал матч между ВВС и ленинградским «Динамо» – 14-4. Наименее результативным стал матч между ленинградским и таллиннским «Динамо» – 0-1.

Рекорд
12 декабря в матче с ленинградским «Динамо» игрок ВВС Всеволод Бобров обновил своё позапрошлогодний рекорд, забив 10 шайб в одном матче. Лётчики победили со счётом 14-4.

См. также 
 Кубок СССР по хоккею с шайбой 1951

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1950-51 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1950—1951
 http://www.hockeystars.ru/art1951.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1950 год в хоккее
1951 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1951 году
Чемпионаты СССР в 1950 году
Декабрь 1950 года
Январь 1951 года